Цезальпиниевые:

 Цезальпиниевые — подсемейство растений большого семейства Бобовые.
 Цезальпиниевые — триба цветковых растений, относящаяся к подсемейству Цезальпиниевые семейства Бобовые.